

Patronyme 

 Hélène Ahrweiler (1926-), médiéviste et universitaire française ; 
 Mattithiah Ahrweiler (1650-1728), rabbin allemand.

Toponyme 

 arrondissement d'Ahrweiler, un arrondissement de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne ;
 Bad Neuenahr-Ahrweiler, une ville allemande.